() est un film dramatique croate co-écrit et réalisé par Dalibor Matanic, sorti en 2002.

Synopsis 

Iva et Marija, un couple de femmes, loue un appartement dans un immeuble d'apparence normale...

Fiche technique 
 Titre original : 
 Titre international : Fine Dead Girls
 Réalisation : Dalibor Matanic
 Scénario : Dalibor Matanic, Mate Matisic
 Musique : Jura Ferina, Pavle Miholjevic
 Producteur : Jozo Patljak
 Production : Alka-Film Zagreb 
 Pays d'origine : 
 Langue originale : croate
 Genre : Drame, thriller
 Durée : 
 Sortie :
 Croatie :  (Pula Film Festival)
 Serbie :  (Belgrade Film Festival)
 États-Unis :  (Cleveland International Film Festival)
 Pologne :  (Warsaw Film Festival)
 Allemagne :

Distribution 
 Olga Pakalovic : Iva
 Nina Violic : Marija
 Kresimir Mikic : Daniel
  : Olga
 Ivica Vidovic : Blaz
 Milan Strljic : Inspektor
 Hrvoje Barisic : Dalibor
 Marko Bertok : Bravar
 Mirko Boman : Gospodin Rukavina
 Vlado Brkic : Zeljeznicar #1
 Franjo Capan : Postar
 Sinisa Conda : Lasicev suborac
 Jadranka Djokic : Lidija
 Ivana Dragicevic : Glas TV novinarke
 Paula Fistrek : Gospodja Rukavina

Récompense 
 Festival du film de Pula 2002 : Big Golden Arena du meilleur film

Liens externes 
 
 
  Fine Dead Girls sur lesbian-drama-movies
  Fine Dead Girls sur The Encyclopedia of Lesbian Movie Scenes

Film croate sorti en 2002
Film dramatique croate
Thriller (film) croate
Lesbianisme au cinéma
LGBT au cinéma en Croatie
Film réalisé par Dalibor Matanić